Elingius ist der Nachname der folgenden Personen: 

 Erich Elingius (1879–1948), deutscher Architekt
 Jürgen Elingius (1912–2006), deutscher Architekt